Odametey ist der Familienname folgender Personen:
 Adjiri Odametey (* 1963), ghanaischer Weltmusiker
 Gordon Odametey, ghanaischer Perkussionist